Johannes (Hebreeuws: Jochanan) Makkabeüs is de oudste van de vijf zonen van Mattathias, die een belangrijke rol speelden in de Makkabese opstand. Hij droeg de bijnaam Gaddi, maar de betekenis daarvan is niet bekend.

Toen kort na de dood van Judas Makkabeüs zijn broer Jonathan Makkabeüs de leiding van de opstand overnam, stelde de Seleucidische generaal Bakchides, die in Jeruzalem verbleef, alles in het werk om de aanhangers van de Makkabeeën op te sporen en gevangen te nemen. Om zich sneller te kunnen verplaatsen, stuurde Jonathan daarom Johannes aan het hoofd van een delegatie naar Nabateeërs, met wie de Makkabeeën vriendschappelijke relaties onderhielden. Alle bagage en bezittingen die de Makkabeeën niet direct nodig hadden in de tijd dat zij zich in de woestijn schuilhielden, wilden zij hun bezittingen bij de Nabateeërs in bewaring geven. Onderweg werd de delegatie van Johannes echter overvallen door de clan van de Jambrieten uit Medeba. De delegatie werd geplunderd en Johannes werd gedood. De Makkabeeën namen wraak door een rijke bruiloftsstoet van de Jambrieten te overvallen en uit te plunderen.

Het directe gevolg van de schermutselingen was dat Bakchides besloot op te trekken tegen Jonathan. Jonathans troepen werden ernstig in het nauw gedreven en wisten door te vluchten ternauwernood zich het vege lijf te redden.

Stamboom

Referenties
 I Makkabeeën 9:32-53.

Hasmoneeën
Persoon in de 2e eeuw v.Chr.